Магоме́т Гари́фович Сафаргали́ев (; , с. Мукмин-Каратай Бугульминского у-да Самарской губ. — 31 декабря , ) — учёный-востоковед, монголовед, историк, доктор исторических наук (1963), профессор (1964). В 1939—1966 годах работал в Саранском педагогическом институте, с 1964 года — заведующий кафедрой истории СССР.

Биография 
Родился и воспитывался в семье Гарифуллы Шарифуллина в деревне Малый Каратай Кузайкинской волости Бугульминского уезда Самарской губернии (ныне село Мукмин Каратай Лениногорского района Республики Татарстан). Начальное образование получил, по всей видимости, в медресе села Зай-Каратай.  Во время гражданской войны он лишился родителей и в 1922 году был помещен в интернат, но вскоре сбежал оттуда. Год спустя Сафаргалиев снова попал в интернат, где в 1924 году вступил в комсомол. Учился в Татарском институте просвещения в Ташкенте. В 1929 году продолжил обучение в Среднеазиатском государственном университете.

Самостоятельно изучил узбекский, казахский, туркменский, таджикский, персидский и арабский языки.

В 1935 году поступил в аспирантуру истфака Московского государственного университета, где занимался под руководством С. В. Бахрушина. В 1939 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ногайская Орда в середине XVI века».

С 1939 работал в Мордовском государственном педагогическом институте им. А. Полежаева (на базе которого будет открыт МГУ им. Н.П. Огарева) старшим преподавателем, доцентом, зав. кафедрой.

В 1941 – 1944 – декан исторического факультета,

1945 – 1969 – зав. кафедрой истории СССР.

В 1964 году историку было присвоено ученое звание профессора.

Автор науч. трудов по древней и средневековой истории народов Поволжья. В сфере научных интересов политическая и социально-экономическая история мордовского народа и края 13–17 веках. В монографии «Распад Золотой Орды» (Саранск, 1960) исследовал становление и распад Золотой Орды, образование татарских ханств, историю Болгарской земли 13 – 15 веков, поддержал теорию болгарского происхождения чувашей. При осмыслении истории мордовского края большое внимание Сафаргалиев уделил проблеме присоединения мордвы к Русскому централизованному государству.

В МГУ им. Н.П.Огарева с 1996 года проводятся Сафаргалиевские научные чтения на базе Историко-социологического института Мордовского университета.

Внук: Юрий Сафаргалиев.

Труды 

 Сафаргалиев, М. Г. Ногайская Орда во второй половине XVI века // Сб-к науч. работ Мордов. гос. пединститута. — Саранск, 1949.
 
 Сафаргалиев, М. Г. К истории татарского населения Мордовской АССР (о мишарях) // Труды Мордовского НИИЯЛИ. Вып. 24. — Саранск, 1963. — С. 64—79.

Награды 

 1946 г. — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 1953 г. — орден «Знак Почёта».
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета МАССР

Ссылки 

 Набиев, Р. Магомед Гарифович Сафаргалиев (1906—1970) // Гасырлар авазы — Эхо веков. — 2000. — № 1/2.
 В Саранске нужна улица в честь Сафаргалиева М. Г.

Примечания 

Востоковеды СССР
Историки СССР
Историки Татарстана
Исследователи Золотой Орды
Выпускники исторического факультета МГУ